Tra le competizioni dello sci alpino ai XXI Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò martedì 23 febbraio sulla pista Dave Murray di Whistler; lo svizzero Carlo Janka vinse la medaglia d'oro e i norvegesi Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal si aggiudicarono rispettivamente quella d'argento e quella di bronzo.

La gara era originariamente in programma domenica 21 febbraio; fu rinviata a causa dello spostamento in tale data della gara maschile di supercombinata, che costrinse gli organizzatori a riprogrammare gli eventi successivi.

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Benjamin Raich, che aveva vinto la gara dei XX Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Sestriere precedendo il francese Joël Chenal (medaglia d'argento) e l'austriaco Hermann Maier (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Janka, vincitore a Val-d'Isère 2009 davanti a Raich e allo statunitense Ted Ligety.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 9.30 (UTC-8)
Pista: Dave Murray
Partenza: 1 210 m s.l.m.
Arrivo: 805 m s.l.m.
Lunghezza: 1 512 m
Dislivello: 205 m
Porte: 52
Tracciatore: David Chastan (Francia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-8)
Pista: Dave Murray
Partenza: 1 210 m s.l.m.
Arrivo: 805 m s.l.m.
Lunghezza: 1 512 m
Dislivello: 205 m
Porte: 55
Tracciatore: Matteo Guadagnini (Italia)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2010

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile